

Cinema 
 The Misleading Lady – film del 1916 diretto da Arthur Berthelet
 The Misleading Lady – film del 1920 diretto da George Irving e George Terwilliger
 The Misleading Lady – film del 1932 diretto da Stuart Walker

Televisione 
 The Misleading Lady – episodio della serie televisiva Kraft Television Theatre (1949)